MT est un sigle qui signifie :
 Moyenne tension, mais la norme UTE C 18 510 préconise l'emploi du terme Haute tension A (HTA),
 Marie-Thérèse, un prénom,
 Médecin traitant,
 Méditation transcendantale, une technique de méditation, initiée par Maharishi Mahesh Yogi,
 Métalloprotéinase matricielle, une protéine possédant un domaine transmenbranaire,
 Miss tell, langage internet et jeux vidéo - se dit après s'être trompé de channel généralement,
 Mi-temps,
 Major de Tradition, selon ,
 Motor Tanker, ou navire citerne à moteur,
 Microtubule, élément du cytosquelette,
 Motion-Twin, une société bordelaise créatrice de jeux vidéo, sites web, langages de programmation,
 Myélite transverse, une forme peu commune de myélite,
 Moyenne Température, en physique,
 Master of Torque, pour les derniers modèles moto de la marque Yamaha.

MT est un code qui signifie :
 Martigues, selon la liste des quartiers maritimes,
 
 Malte
 selon la norme ISO 3166-1, code alpha-2,
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 
 
 Montana, un État des États-Unis,
 Mato Grosso, un État du Brésil,
 maltais, selon la norme ISO 639 alpha-2 des codes des langues

MT est un symbole, qui signifie :
 mégatesla, unité de mesure d'induction magnétique

Mt est un symbole qui signifie :
 Meitnérium, selon la liste des éléments chimiques,
 Mégatonne, une expression de la puissance d'une explosion nucléaire,
 Mégatonne, unité de masse
 Évangile selon Matthieu.
 Mont

mT est un symbole, qui signifie :
 millitesla, unité de mesure d'induction magnétique

Autres 
 MT/s signifie million de transferts par seconde dans le domaine des mémoires informatiques

Code